wzgórze Wyrwał → Klasztor Franciszkanów w Woźnikach
 Iga Wyrwał